Paulo Castilho (escritor) — escritor português
 Paulo Castilho (jornalista) — jornalista brasileiro

Desambiguações de antropônimos